Железна-Руда ( ), бывш. Маркт-Эйзенштейн ) — город на юго-западе Чехии, на границе с Германией, в районе Клатови Пльзенского края. Находится в национальном парке Шумава, являясь одним из его спортивных и туристических центров.

Город расположен недалеко от немецкого города Байериш-Эйзенштейн. Железна-Руда получила своё имя из-за имевшихся в городе железнорудных разработок, которые начались в XVI веке. В XVII веке промышленность переключилась на стекольное производство.

Части 
 Альжбетин
 Дебрник
 Гойсова-Страж
 Панцирж
 Шпичак
 Железна-Руда

Население

Города-побратимы

Примечания 

Города Пльзенского края